Короткоголовы, или короткоголовые (Brachycephalidae) — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Южной Америке.

Описание 
Это очень маленькие жабы, размер колеблется от 1 до 5,4 см. Наблюдается половой диморфизм: самки несколько крупнее самцов. Голова очень короткая, что отразилось в названии семейства. У ряда видов на спине располагается костная пластинка. Кожа, как правило, гладкая. Некоторые виды ядовиты. В окраске преобладает жёлтый, оранжевый, красный цвет с различными оттенками, а также с тёмными или беловатыми точками или полосками. По окраске частично напоминают квакш.

Образ жизни 
Обитают во влажных тропических лесах, неподалёку от водоёмов. Активны днём. Питаются беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие амфибии. Развитие происходит исключительно в яйце, стадия головастика отсутствует.

Распространение 
Ареал семейства охватывает Южную и Центральную Бразилию, а также северную Аргентину. Возможно, есть в Парагвае.

Классификация 
На январь 2023 года в семейство включают 2 рода и 78 видов:

  (39 видов)
  (39 видов)

Галерея

Примечания

Литература 
 Günther, 1858 : On the Systematic Arrangement of th Tailless Batrachians and the Structure of Rhinophrynus dorsalis. Proceedings of the Zoological Society of London, vol. 26, p. 339-352.

Семейства земноводных
Короткоголовы